Felix Svensson kan syfta på:

Felix Svensson (född 1997), en svensk kortdistanslöpare

Felix Svensson (Rederiet), en rollfigur i tv-serien Rederiet